De Rally van Griekenland 1980, formeel 27th Acropolis Rally, was de 27e editie van de rally van Griekenland en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 80e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Verslag 
Ari Vatanen scoorde zijn langverwachte debuutoverwinning in het WK rally na het evenement nagenoeg van start tot finish te hebben geleid. Dit betekende ook een belangrijke overwinning voor het Rothmans Rally Team van David Sutton, die de taken van het officiële Ford fabrieksteam dit seizoen hadden overgenomen, en daarmee nog steeds hun competitiviteit bewezen. Timo Salonen eindigde voor Datsun als tweede, terwijl de beste Fiat-rijder dit keer Markku Alén was op een derde plaats, met Walter Röhrl die zich net bij de eerste vijf schaarde; hij stond in eerste instantie ex aequo met Ove Andersson, maar kreeg uiteindelijk zijn vijfde positie toebedeeld omdat hij sneller was op de tweede klassementsproef.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op Juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland